Radio Gorizia 1 è stata un'emittente radiofonica con sede a Gorizia.

Nata nel marzo del 1976 come Radio Regione Gorizia vide bloccata la sua attività fino alla nota sentenza della Corte Costituzionale nel giugno 1976 che liberalizzava l'etere in Italia. Il nome Radio Gorizia 1 venne adottato nel settembre dello stesso anno. Radio Gorizia 1 è stata una delle più longeve emittenti radiofoniche dell'intera regione Friuli-Venezia Giulia, avendo operato per 34 anni.

Gli impianti di trasmissione in alta frequenza erano localizzati a Gorizia, con frequenza di 103.800 MHz FM RDS per la città e sul Monte Quarin, nei pressi di Cormons, con frequenza di 91.700 MHz FM RDS per la restante copertura, dopo un periodo di transizione, durante i quali era utilizzata una frequenza di 95.500 MHz.

L'emittente, l'8 maggio 2010, ha dato comunicazione della cessazione delle sue trasmissioni nell'etere isontino. La decisione conseguita per la mancata prospettiva futura per l'emittenza locale e per il prossimo avvio della radio digitale.

Note 

Gorizia 1